Рыдзына:

 Рыдзына — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Лешненский повят.
 Рыдзына — гмина (волость) в Польше, входит в Лешненский повят, Великопольское воеводство.